Эрнст Хенрик Эльберг (; 11 декабря 1868, Сёдерхамн — 14 июня 1948, Стокгольм) — шведский композитор.

Биография 
Отец — советник Карл Эрхард Эльберг; мать — Шарлотта Мария Шютт.

В 1886—1892 гг. учился в Королевской музыкальной консерватории в Стокгольме у Йозефа Денте (композиция) и Юхана Линдберга (скрипка).

В 1887—1905 гг. — альтист Королевского шведского оркестра, одновременно — концертмейстер в балете Стокгольмской оперы. В 1904—1933 гг. преподавал (с 1916 г. — профессор) композицию, контрапункт и оркестровку в Королевской музыкальной консерватории, сменив на этом посту Йозефа Денте. Среди его учеников — Ларс-Эрик Ларссон, Оскар Линдберг, , Эрланд фон Кох и другие. В 1933—1943 гг. преподавал инструментовку военным музыкантам.

В 1912 г. избран членом Королевской музыкальной академии.

Жена (с 27.6.1913) — Альма София Петтерссон (; 18.1.1863 — 3.6.1937), дочь смотрителя Эрика Густава Петтерссона и Жозефины Андриетты Андерссон.

Творчество 
Первое сочинение (струнный квартет) написал в 1890 г. Ему принадлежат симфония, два балета, опера, песни для мужского хора.

Музыка Эльберга сочетает в себе классический баланс с нордической романтикой, кристально ясный, эффектный стиль Э. Хумпердинка с чувственной загадочностью Сезара Франка.

Помимо собственных сочинений, Эльберг в 1914 году завершил оркестровку ре-мажорной Симфонии Франца Бервальда.

Избранные произведения 
оперы
 Rassa (1947)
балеты
 «Летняя идиллия» (; 1898)
 «Золушка» (; 1906)
симфонические произведения
 симфония ре мажор (1896)
 увертюра фа минор (1892)
 «Vårbrytning» (1906)
 «Интродукция и фуга» (для струнного оркестра, 1891)
камерная музыка
 струнный квартет ми-бемоль мажор (1890)
 струнный квинтет фа мажор (1895)
произведения для хора, для мужского хора.

Интересные факты 
В музыкальных кругах Стокгольма Эрнст Эльберг слыл оригиналом, сочетавшим деликатность и элегантность в отношениях с людьми с определённой богемной беззаботностью. Его словечки и саркастические замечания пользовались популярностью у студентов.

Однажды Эльберг заснул во время последнего акта «Гибели богов». На вопрос  о том, как он мог спать во время Рагнарёка, Эльберг ответил с огоньком в глазах: «Я вам скажу, Конрад, по-настоящему отдохнуть никак не удавалось, никак».

Во время ежеутренних прогулок Эльберга с собакой его студенты нередко пользовались возможностью поговорить с наставником. К беседам во время таких прогулок восходит и известный афоризм Эльберга: «Если бы люди просто сидели по вечерам дома и играли струнный квартет, в мире не было бы несчастий или революций!»

Награды 
 Орден Васы (1921)
 Орден Полярной звезды (1931)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Королевской высшей музыкальной школы в Стокгольме
Преподаватели Королевской высшей музыкальной школы в Стокгольме
Академические музыканты Швеции
Балетные композиторы Швеции
Оперные композиторы Швеции